Hôtel de Ganay peut désigner deux monuments français :
 l'hôtel de Ganay à Autun, en Saône-et-Loire ;
 l'hôtel de Ganay dans le  de Paris.